Richeux ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Richeux (* 1945) französischer Radrennfahrer 
 Jean-Michel Richeux (* 1948), französischer Radrennfahrer